Resurrection kan syfta på:

 Resurrection (musikalbum av Common) – ett musikalbum av Common från 1994
 Resurrection (musikalbum av Halford) – ett musikalbum av Halford från 2000
 Resurrection (musikalbum av Kamera) – ett musikalbum av Kamera från 2007
 Resurrection (musikalbum av Anastacia) – ett musikalbum av Anastacia från 2014
 Resurrection (1999) – en skräckfilm från 1999
 Resurrection (film, 2022) – en psykologisk thrillerfilm från 2022